Кримолуа́, Крімолуа () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 8 км на південний схід від Діжона.

Історія 

28-2-2019 Кримолуа і Неї-ле-Діжон було об'єднано в новий муніципалітет Неї-Кримолуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 606,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Кримолуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кримолуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор